Tenisový turnaj na okruhu WTA Mutua Madrileña Madrid Open 2011 se konal ve dnech 30. dubna - 8. května v Madridu, hlavním městě Španělska venku na antukových dvorcích. Turnaj byl součástí kategorie Premier Mantadory, odměny činily 4 500 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.
  Caroline Wozniacká (3. kolo)
  Věra Zvonarevová (3. kolo)
  Francesca Schiavoneová (3. kolo)
  Viktoria Azarenková (finále)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Li Na (semifinále)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Maria Šarapovová (3. kolo)
  Šachar Pe'erová (1. kolo)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
  Andrea Petkovicová (2. kolo)
  Kaia Kanepiová (1. kolo)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Petra Kvitová (vítězka)

 Prize Money a body 
{|class=wikitable style=font-size:85%
|-bgcolor=#CFCFCF
|Kolo
|align=right|Body
|align=right|Prize  Money
|-
|Vítězka||align=right|1000||align=right|620 000 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|Finále||align=right|700||align=right|310 000 €
|-
|Semifinále||align=right|450||align=right|135 500 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|Čtvrtfinále||align=right|250||align=right|57 500 €
|-
|3. kolo||align=right|140||align=right|27 500 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|2. kolo||align=right|80||align=right|15 150 €
|-
|1. kolo||align=right|5||align=right|7 825 €
|}

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
První čtyři páry měly v 1. kole volný los.
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (2. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Maria Kirilenková (vítězky)'''
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále)
  María José Martínezová Sánchezová /  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Madrid Open
Tenis ve Španělsku v roce 2011